Vis-à-vis (também grafado vis-a-vis, vis à vis ou vis a vis) é uma expressão em francês (e também adotada por outras línguas) que significa "cara a cara". O termo também pode se referir a:
 Vis-à-vis (veículo): veículo, geralmente puxado, em que os passageiros se sentam um de frente para outro
 Vis a vis (série): série de televisão espanhola do gênero drama, transmitida originalmente entre 2015 e 2019